Ха́утаваа́ра () — топоним в Республике Карелия Российской Федерации.

 Хаутаваара — деревня в составе Вешкельского сельского поселения Суоярвского района.
 Хаутаваара — платформа на 426 км железнодорожной линии Суоярви — Петрозаводск.